Оле́г Ю́рьевич Матве́ев (; ) — советский и украинский футболист, нападающий. Мастер спорта СССР (1988).

Биография 
Футбольную карьеру начал в Ростове-на-Дону (первые тренеры — В. Н. Гаврилов и Ю. А. Мосалёв), в 1987 году в составе юношеской сборной СССР завоевал золотые медали на чемпионате мира в Канаде. На том турнире — опорный полузащитник. Сыграл 5 матчей (304 минуты), забил 2 мяча.

После этого успеха был взят в «Ростсельмаш» и сыграл один сезон в первой лиге чемпионата СССР.

В 1989 году был призван в армию, направлен играть в «Динамо» Киев, за который выступал до 1992 года. В январе 1991 года сыграл 5 игр и забил 2 гола за олимпийскую сборную СССР. После играл за «Шахтер» Донецк. В 1995 году на Кубке чемпионов Содружества сыграл 4 игры и забил 1 гол. В 1997 году стал лучшим снайпером чемпионата Украины. Вызывался в сборную Украины, но не сыграл за неё ни одного матча.

Всего в высшей лиге чемпионата Украины сыграл 210 матчей, забил 82 мяча. В высшей лиге чемпионата СССР сыграл 13 матчей. В еврокубках сыграл в 9 матчах, забил 1 гол. В 1995 году стал обладателем Кубка Украины, забив решающий гол в серии послематчевых пенальти. Всего за футбольную карьеру в разных лигах сыграл 351 игру и забил 123 мяча, из них 31 с пенальти.

В 2003—2010 — тренер-селекционер ФК «Шахтёр».

Семья 
Сын Кирилл также профессиональный футболист

Достижения 
 Чемпион мира среди юниоров (до 16): 1987
 Серебряный призёр чемпионата Украины (5): 1992, 1993/94, 1996/97, 1998/99, 2000/01
 Бронзовый призёр чемпионата Украины: 2001/02
 Обладатель Кубка Украины (2): 1994/95, 1996/97
 Лучший бомбардир чемпионата Украины: 1996/97 (21 гол)

Клубная статистика

Примечания

Литература 
 
 Виктор Хохлюк: «Голеадоры». — 2012. — с. 111. ISBN 978-966-158-934-5

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Шахтёр-2»
Игроки ФК «Кремень»
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Металлург-2» Запорожье (1998)
Игроки ФК «Металлург» Донецк
Игроки ФК «Металлург-2» Донецк
Футбольные тренеры Украины